Maria-Zuflucht-Kirche steht für:

 Maria Zuflucht (Haselbach), Kapelle in Eppishausen, Unterallgäu
 Ober St. Veiter Pfarrkirche, Wien

Siehe auch:
 Trappistenabtei Zundert (Abdij Maria Toevlucht)